Жан-Батист Тюби́ (; ) — французский скульптор итальянского происхождения, родился в Риме в 1635 году и умер в Париже .

Биография 
Приехав в Париж, примерно в 1660 году, он трудился на мануфактуре гобеленов под руководством Шарля Лебрёна. По эскизу Лебрёна выполнил мраморную облицовку большой аркады хоров в парижской церкви Сен-Северин.

В сотрудничестве с Антуаном Куазево работал над надгробием кардинала Мазарини, для которого выполнил образ Верности () (1689—1692), а также выполнил надгробие для могилы матери Шарля Лебрёна. Изваял главную фигуру для надгробия маршала Тюренна (1676—1680).

Также Тюби работал по заказу Жан-Батиста Кольбера в парке Со (работа Зима (), мрамор; сейчас находится в Люксембургском саду). Участвовал в скульптурном декорировании парижского особняка Карнавале, расположенного в доме 23 по улице Севиньи.

Являясь любимым скульптором Людовика XIV, посвятил большую часть своей творческой деятельности Версальскому дворцу:

 «Колесница Аполлона», центральная скульптурная группа бассейна Аполлона (1668—1671) ;
 Группа из двух амуров, резвящихся в тростниковых зарослях усыпанного цветами острова; вторичный декор «Бассейна Флоры» («Весны»; 1672—1674);
 «Лирическая поэма», мрамор, высота 2,4 метра, расположена у верхней площадки «Бассейна Латоны» (1680);
 «Амур-прядильщик», вход в Версальский лабиринт.

Избран членом Академии в 1663 году, был удостоен французского гражданства в 1672 году.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1635 году
Умершие в 1700 году
Скульпторы Франции
Художники и скульпторы Версаля